IFN est un sigle qui peut signifier :
 Inventaire forestier national, un ancien établissement public français fusionné en 2012 dans l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
 Institut français pour la nutrition.

IFN est une abréviation qui peut signifier :
 interféron.

IFN est un code qui peut signifier :
 Aéroport Shahid Beheshti d'Ispahan, un aéroport situé à Ispahan, en Iran., selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports